Jaraíz de la Vera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Jaraíz de la Vera (ort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Jaraíz de la Vera (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar